Эрик Фернандо Боттегин (; родился 31 августа 1987, Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский футболист, защитник итальянского «Асколи».

Клубная карьера 
Боттегин — воспитанник клуба «Гремио Баруэри». В начале 2007 года Эрик переехал в Нидерланды, подписав контракт с клубом «Зволле». В том же году он дебютировал в Эрстедивизи. В 2011 году Боттегин помог «Зволле» выйти в элиту. Летом того же года Эрик перешёл в НАК Бреда. 14 августа в матче против «Хераклес» он дебютировал в Эредивизи. 28 октября в поединке против ВВВ-Венло Боттегин забил свой первый гол за клуб.

Летом 2013 года Эрик перешёл в «Гронинген». Сумма трансфера составила 650 тыс. евро. 3 августа в матче против НЕК он дебютировал за новую команду. 3 ноября в поединке против «Роды» Боттегин забил свой первый гол за «Гронинген». В составе клуба Эрик стал обладателем Кубка Нидерландов.

Летом 2015 года Боттегин перешёл в «Фейеноорд». Сумма трансфера составила 2,5 млн. евро. 23 августа в матче против «Витесса» он дебютировал за новый клуб. 18 сентября 2016 года в поединке против ПСВ Эрик забил свой первый гол за «Фейеноорд». В том же году он во второй раз выиграл Кубок Нидерландов. В 2017 году Боттегин помог «Фейеноорду» впервые за 18 лет выиграть чемпионат.

Достижения 

Командные

«Гронинген»
 Обладатель Кубка Нидерландов — 2014/15

«Фейеноорд»
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 2016/17
 Обладатель Кубка Нидерландов — 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Нидерландов — 2017, 2018

Статистика по сезонам

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Фейеноорд»